Angelo Simontacchi (1914 – ...) – ex calciatore italiano
 Jason Simontacchi (1973) – giocatore di baseball statunitense
 Andrea Simontacchi (1901 – ...) – calciatore italiano